Scheppach steht für:

 Scheppach (Bretzfeld), Ortsteil der Gemeinde Bretzfeld in Baden-Württemberg
 Scheppach (Jettingen-Scheppach), Ortsteil des Marktes Jettingen-Scheppach in Bayern
 Scheppach (Unternehmen), deutscher Gerätehersteller